Зияудин Садулаевич Абдул(л)аев (4 августа 1926, Катар-Юрт, Чеченская автономная область, РСФСР, СССР — 23 сентября 1994, Грозный, Чечня, Россия) — чеченский писатель и журналист.

Биография 
После окончания начальной школы в родном селе поступил на рабфак. На момент начала Великой Отечественной войны учился на 3 курсе художественной студии в Грозном. После окончания студии был сотрудником «Окон ТАСС». В результате депортации оказался в Чимкентской области. В 1946 году окончил курсы техников-строителей. После этого до своей смерти был прорабом на стройках в разных уголках страны.

В 1950-е годы рассказы и очерки Абдулаева начали публиковать в газете «Ленгерский рабочий» (Северо-Казахстанская область) и «Къинхьегаман байракх» (, Алма-Ата). Вскоре после восстановления Чечено-Ингушской АССР вернулся на родину. Продолжал работать на стройках. При этом совмещал свою работу с писательской и журналисткой деятельностью. В 1975 году вышла его дебютная книга «На берегах Ассы», в которую вошла одноимённая повесть, давшая название книге, а также очерки и рассказы. После её выхода писатель и критик Юша Айдаев писал:

Последующие его книги («Оранша», «Звезда Шамсудина») также пользовались большим успехом. Однако наибольшую популярность принесла Абдулаеву изданная в 1988 году книга «Всполохи», посвящённая депортации. В 1992 году было опубликовано продолжение этой повести — роман «Сокрушение идолов».

В 1994 году, как первый летописец трагедии народа, Абдулаев был отмечен благодарностью Правительства республики и денежной премией «За разоблачение геноцида чеченского народа».

Библиография

Примечания

Ссылки

Литература 
 

Чеченские писатели
Журналисты Чечни
Строители СССР